Le terme ripoux, issu du verlan de pourris, est utilisé dans trois films réalisés par Claude Zidi :

  Les Ripoux, film français sorti en 1984, de Claude Zidi ;
 Ripoux contre ripoux est un film comique français sorti en 1989, réalisé par Claude Zidi. Il est la suite du film Les Ripoux ;
 Ripoux 3, comédie française réalisée par Claude Zidi et sortie en 2003. C'est le troisième épisode après Les Ripoux et Ripoux contre ripoux.

Voir aussi
Ripoublique